Paranoid kan syftya på:

 Paranoid – ett sjukligt tillstånd, se Paranoia
 Paranoid personlighetsstörning – en personlighetsstörning med paranoida drag
 Paranoid schizofreni – en av de vanligaste varianterna av schizofreni

 Paranoid (album av Black Sabbath) – ett musikalbum från 1970 av Black Sabbath
 Paranoid (sång) – en låt skriven av och framförd av medlemmarna i Black Sabbath
 Paranoid (album av Waldo's People) – ett studioalbum från 2009 av Waldo's People